Reithofer ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Dionys Reithofer  (1767–1819), deutscher Theologe und Historiker
 Josef Reithofer (Fabrikant) (1832–1928), österreichischer Gummiwarenfabrikant
 Josef Reithofer (1883–1950), eigentlich Josef Kießlich, österreichischer Schauspieler
 Max Reithoffer (1864–1945), österreichischer Hochschullehrer für Elektrotechnik und Erfinder
 Monika Reithofer (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Norbert Reithofer (* 1956), deutscher Manager

Siehe auch:

 Reithof
 Reithoffer